En 
Glenfield (Nouvelle-Galles du Sud), une banlieue de Sydney
Glenfield (Australie-Occidentale)

En 
Glenfield (Nouvelle-Zélande)

Au 
Glenfield (Leicestershire)

Aux 
Glenfield (Dakota du Nord)
Glenfield (Pennsylvanie)